|-
| 12001 Gasbarini ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12002 Suess ||  || 19 martie 1996 ||  || , 
|-
| 12003 Hideosugai ||  || 20 martie 1996 ||  || 
|-
| 12004 - ||  || 15 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 12005 Delgiudice ||  || 19 mai 1996 || Socorro || 
|-
| 12006 - || 1996 OO || 20 iulie 1996 ||  || 
|-
| 12007 Fermat ||  || 11 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 12008 Kandrup ||  || 11 octombrie 1996 || Catalina || T. B. Spahr
|-
| 12009 - || 1996 UE || 16 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12010 - || 1996 UN || 18 octombrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 12011 - ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12012 Kitahiroshima ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 12013 Sibatahosimi ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12014 Bobhawkes ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12015 - || 1996 WA || 16 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12016 Green || 1996 XC || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 12017 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12018 ||  || 10 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 12019 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12020 - ||  || 11 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12021 - ||  || 12 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12022 Hilbert ||  || 15 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 12023 - || 1996 YJ || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12024 - ||  || 28 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12025 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12026 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12027 Masaakitanaka ||  || 3 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12028 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12029 ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12030 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12031 Kobaton ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12032 Ivory ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12033 Anselmo ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 12034 - || 1997 CR || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12035 Ruggieri ||  || 1 februarie 1997 ||  || 
|-
| 12036 - ||  || 11 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12037 - ||  || 11 februarie 1997 ||  || 
|-
| 12038 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12039 - ||  || 13 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12040 Jacobi ||  || 8 martie 1997 ||  || 
|-
| 12041 - ||  || 5 martie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 12042 Laques || 1997 FC || 17 martie 1997 || Ramonville || 
|-
| 12043 || 1997 FN || 22 martie 1997 ||  || 
|-
| 12044 Fabbri || 1997 FU || 29 martie 1997 ||  || , 
|-
| 12045 Klein ||  || 30 martie 1997 ||  || 
|-
| 12046 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12047 Hideomitani ||  || 3 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 12048 ||  || 2 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 12049 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12050 Humecronyn ||  || 27 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12051 Pícha || 1997 JO || 2 mai 1997 ||  || 
|-
|  ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12053 Turtlestar ||  || 9 august 1997 ||  || 
|-
| 12054 - ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 12055 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12056 Yoshigeru ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12057 Alfredsturm ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 12058 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12059 du Châtelet ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12060 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12061 Alena ||  || 21 martie 1998 ||  || 
|-
| 12062 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 12063 - ||  || 22 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12064 Guiraudon ||  || 28 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 12065 Jaworski ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12066 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12067 Jeter ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12068 Khandrika ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12069 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12070 Kilkis ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12071 Davykim ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12072 Anupamakotha ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12073 Larimer ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12074 Carolinelau ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12075 Legg ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12076 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12077 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12078 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12079 Kaibab ||  || 22 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12080 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12081 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12082 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12083 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12084 Unno ||  || 22 martie 1998 ||  || T. Seki
|-
| 12085 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12086 Joshualevine ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12087 Tiffanylin ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12088 Macalintal ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12089 Maichin ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12090 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12091 Jesmalmquist ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12092 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12093 Chrimatthews ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12094 Mazumder ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12095 Pinel ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12096 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12097 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12098 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12099 Meigooni ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12100 Amiens ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-